Kristian Frisk, född 1991 i Eksjö, är en svensk före detta ishockeyspelare ned HA74 som moderklubb. Som junior spelade han med Nässjö HC och HV71. Frisk spelade sammanlagt 11 juniorlandskamper för det svenska juniorlandslaget säsongerna 2007/08 och 2008/09. Som senior spelade han sex säsonger med Nybro Vikings IF i Hockeyettan innan han avslutade karriären med fyra säsonger hos moderklubben.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Personer från Eksjö kommun
Levande personer
Män
Spelare i HA74
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Skövde IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare